«Hear Me Calling» () — песня американского рэпера Juice WRLD. Она является вторым синглом с его второго студийного альбома Death Race for Love. Песня была выпущена 28 февраля 2019 года. Песня была спродюсирована Purps.

Создание 
Продюсер Purps из 808 Mafia заявляет, что он стремился к более «счастливому поп-звуку» при составлении тропического ритма. После того, как Purps случайно сыграл бит во время сеанса записи, Juice был впечатлен битом и зафристайлил текст песни за 40 минут.

Музыкальное видео 
Видео было выпущено 11 марта 2019 года и было срежиссировано Брэдли и Пабло. В знак уважения к таким играм  для Playstation, как Twisted Metal, Juice в клипе спасает свою любовь от ускоряющегося грузовика с графикой CGI в стиле видеоигр, интегрированной с живым действием, в комплекте с имитацией автомобильной погони.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Песни Juice WRLD
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Juice WRLD